Závadka ist der Name mehrerer Gemeinden in der Slowakei:

 Závadka (Humenné) im Okres Humenné, Prešovský kraj
 Závadka (Gelnica) im Okres Gelnica, Košický kraj
 Závadka (Michalovce) im Okres Michalovce, Košický kraj
 Závadka nad Hronom im Okres Brezno, Banskobystrický kraj

Siehe auch:
 Zawadka